Bénac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Bénac (Ariège) im Département Ariège
 Bénac (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

Bénac oder Benac ist der Familienname folgender Personen:

 Alojz Benac (1914–1992), jugoslawischer Archäologe und Historiker
 Henri Bénac (* 1913), französischer Sprachwissenschaftler 
 Philippe II. de Montaut-Bénac (1619–1684), französischer Diplomat und Militär, Marschall von Frankreich